Mosasaurinae — підродина мозазаврів, різноманітна група морських лускоподібних пізньої крейди. Скам'янілості мозазаврин (Mosasaurinae) були знайдені на всіх континентах, крім Південної Америки.

Лінія вперше з'являється в туроні та процвітала до крейдяно-палеогенного масового вимирання наприкінці маастрихту. Вони коливалися за розміром від найменших відомих мозазаврів (Carinodens, 3–3.5 метри), середніх таксонів (Clidastes, 6+ метрів), до найбільшого з мозазаврів (Mosasaurus hoffmannii), потенційно досягаючи приблизно 13 м у довжину. Багато родів мозазаврів були або рибоїдними, або загальними, полювали на рибу та інших морських рептилій, але одна лінія, Globidensini, розвинула спеціалізовані зуби дроблення, адаптуючись до дієти амонітів та/або морських черепах.

Попри те, що ця лінія представлена відносно невеликими формами в туроні та сантоні, такими як Clidastes, ця лінія урізноманітнилася протягом кампанії та до маастрихту перетворилася на найрізноманітнішу та багату видами підродину мозазаврів.

Етимологія групи походить від роду Mosasaurus (лат. Mosa = «річка Маас» + гр. sauros = «ящірка»).

Стосунки
Кладограма Mosasaurinae модифікована за Simões et al. (2017):

Примітки 

Підродини плазунів
Фауна крейдяного періоду